Il singolare maschile del torneo di tennis South Australian Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Onny Parun 6-4 6-4 3-6 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1974